«Додому» — радянський художній фільм 1960 року.
 «Додому!» — радянський художній фільм 1982 року.
 «Додому» — український драматичний фільм 2019 року.